Partido da Ação Democrática pode se referir a:

 Partido da Ação Democrática, na Malásia.
 Partido da Ação Democrática, na Sérvia.

Desambiguações de organizações